Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za muškarce se odvijalo između 1945. i 1991. godine. Najuspješnija momčad je bila zagrebačka Mladost.

Popis prvaka i doprvaka Jugoslavije u odbojci za muškarce

Uspješnost po klubu

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u odbojci
 Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za žene
 Prvenstvo Hrvatske u odbojci
 Liga prvaka u odbojci za muškarce

Izvori 
 srpski, latinica uokpl.rs, Udruženje odbojkaških klubova prvih liga, popis prvaka 
 uokpl.rs, Udruženje odbojkaških klubova prvih liga, popis prvaka, wayback arhiva 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 (srpski, ćirilica) Politika, Digitalna narodna biblioteka Srbije
 

Jugoslavenska odbojkaška natjecanja